W Polsce
 Grotów – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko 
 Grotów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lipinki Łużyckie 
 Grotów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Grotów – gromada

 Zobacz też
 Grotowo